Pfahlweiher ist ein Name von Seen:

 Pfahlweiher (Ehingen), Weiher im Lauf des Pfahlgrabens, linker Oberlauf des anschließend zunächst noch Eglesgraben genannten Lentersheimer Mühlbachs bei Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Pfahlweiher (Ellingen), Weiher neben dem Ottmarsfelder Graben (zur Schwäbischen Rezat)  im Stadtgebiet von Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Pfahlweiher (Trier), Waldweiher im Lauf des Aulbachs (zur Mosel) bei Feyen/Weismark, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz